Amerikai Egyesült Államok
 Lewisburg (Indiana)
 Lewisburg (Kentucky)
 Lewisburg (Nyugat-Virginia)
 Lewisburg (Ohio)
 Lewisburg (Oregon)
 Lewisburg (Pennsylvania)
 Lewisburg (Tennessee)